

Cinema 
 A Fine and Private Place – film del 1998 diretto da John G. Avildsen

Letteratura 
 Il popolo invisibile (A Fine and Private Place) – romanzo di Peter S. Beagle del 1960
 La prova del nove (A Fine and Private Place) – romanzo di Ellery Queen del 1971